Le Championnat d'Europe de Formule 3 régionale 2021 (Formula Regional European Championship by Alpine) est la troisième saison du championnat d'Europe de Formule Régionale, et la première saison depuis la fusion avec la Formula Renault Eurocup. Comportant 20 courses réparties en 10 manches, il démarre le 17 avril à Imola pour se terminer le 31 octobre à Monza.

Repères en début de saison et changement d'équipes

Arrivées 
 Arden Motorsport fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup ( en 2020).
 ART Grand Prix fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup (champion en 2020).
 FA Racing by MP fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup ( en 2020).
 JD Motorsport fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup ( en 2020).
 MP Motorsport fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup ( en 2020).
 R-ace GP fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formula Renault Eurocup ( en 2020).
 G4 Racing fait ses débuts dans le championnat, en provenance de la Formule 4 italienne ( en 2020).

Départs 
 M2 Competition,  de Formule Renault en 2020, ne participe pas au championnat.
 Gillian Track Events GTE,  en 2020, ne parvient pas à réunir le budget nécessaire pour participer au championnat.
 Bhaitech Racing,  de Formule Renault en 2020, ne participe au championnat, remplacé par G4 Racing, peu avant les premiers essais de pré-saison.

Écuries et pilotes 
Toutes les écuries disposent de châssis Tatuus F.3 T-318, équipées de moteurs Alpine et chaussés de pneumatiques Pirelli. Les équipes ont la possibilité d'aligner jusqu'à trois voitures chacune, plus une quatrième exclusivement réservée à une pilote féminine. La liste des équipes est provisoire et susceptible d'être modifiée.

Notes

Résultats des tests de pré-saison

Calendrier 
Le calendrier initial est dévoilé le 7 décembre 2020. La série a adopté le format de week-end de l'ancienne Formula Renault Eurocup avec la séance de qualification 1 et la course 1 le samedi et la séance de qualification 2 et la course 2 le dimanche. Après avoir reprogrammé l'ouverture de la saison à Spa-Francorchamps pour soutenir le Grand Prix d'Émilie-Romagne, la deuxième manche d'Imola a ensuite été abandonnée et la manche de Spa est reprogrammée au 24 et 25 juillet. La septième manche prévu au Nürburgring a été annulé en raison des inondations catastrophiques dans la région, une nouvelle manche de remplacement sera annoncée ultérieurement.

Résultats de la saison 2021

Classements 

Système de points

Les points des 2 courses sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.

Course principale :

Classement des pilotes 

 * Le pilote n'a pas terminé la course mais est classé pour avoir parcouru 90% de la distance.
 † Lors de la manche française, Michael Belov avait le statut de pilote invité, il était inéligible aux points pour cette manche.

Classement des écuries

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Formule 3 régionale
 Championnat d'Europe de Formule 3 régionale
 Formula Renault Eurocup
 Championnat de Formule 3 FIA 2021

Lien externe 
 

Formule Régionale
Formule 3 régionale Europe